Musenalp steht für:

 Musenalp (Isenthal), Kanton Uri
 Musenalp (Niederrickenbach), Kanton Nidwalden

Siehe auch:
 Musenalp-Express